Анненков Микола Іванович — російський ботанік
 Анненков Микола Леонідович — радянський і російський футболіст і футбольний тренер
 Анненков Микола Миколайович — російський військовик і державний діяч

Сторінки зі списками однофамільців-тезок